Wioska peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Wioska, un village du powiat de Góra ;
 Wioska, un village du powiat d'Oleśnica ;
 Wioska, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Wioska, un village de la voïvodie de Grande-Pologne.